Lozan est un toponyme qui peut désigner :
Lozan, une localité de Croatie située dans la municipalité de Špišić Bukovica, comitat de Virovitica-Podravina ; 
Lozan, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava.